Катерина Вюртемберзька (1783—1835) — донька короля Вюртембергу Фрідріха I та принцеси Брауншвейг-Вольфенбюттельської Августи Кароліни, дружина короля Вестфалії Жерома Бонапарта.
 Катерина Вюртемберзька (1738—1835) — донька імператора Російської імперії Павла I та вюртемберзької принцеси Софії Доротеї, дружина принца Ольденбурзького Петера Фрідріха Георга, а після його смерті — короля Вюртембергу Вільгельма I.
 Катерина Вюртемберзька (1821—1898) — донька короля Вюртембергу Вільгельма I та вюртемберзької принцеси Пауліни, дружина принца Вюртембергу Фрідріха, матір останнього короля Вюртембергу Вільгельма II.

Сторінки-неоднозначності людських імен